Евге́ний Вале́рьевич Швецо́в (28 февраля 1988, Мордовские Сыреси, Мордовская АССР) — российский спортсмен-легкоатлет, трёхкратный чемпион летних Паралимпийских игр 2012. Многократный чемпион мира и России. Заслуженный мастер спорта России. Рекордсмен мира и Паралимпийских игр.

Биография 
Евгений Швецов родился в Мордовии в 1988 году с родовой травмой. В результате повреждения он является инвалидом по слуху, а также страдает нарушениями опорно-двигательного аппарата. Он учился в Саранской школе для глухих детей и окончил её с двумя четвёрками в аттестате.

Награды 
 Орден Дружбы (10 сентября 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (19 сентября 2016 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения..

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции России
Чемпионы Паралимпийских игр от России
Чемпионы Паралимпийских игр по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2012 года
Легкоатлеты на летних Паралимпийских играх 2012 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Глухие спортсмены России